Azzam (yate) puede referirse a:

Azzam (yate 2011), yate que participó en la Volvo Ocean Race 2011–12. 
Azzam (yate 2013), yate de lujo construido en Alemania. 
Azzam (yate 2014), yate que ganó la Volvo Ocean Race 2014–15.